Home Care (en ) est un film dramatique tchèque produit, écrit et réalisé par Slávek Horák et sorti en 2015.

Le film est sélectionné comme entrée tchèque pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère lors de la  des Oscars qui s'est déroulée en 2016.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 

 Jan Gogola Sr. : 
 Slávek Horák : 
 Mikulás Kren : 
 Zuzana Krónerová : 
 Alena Mihulová : 
 Bolek Polívka : 
 Sara Venclovská : 
 Tatiana Vilhelmová :

Notes et références

Liens externes 
 

Film tchèque sorti en 2015
Comédie dramatique tchèque
Film en tchèque
Premier long métrage sorti en 2015